Het tennistoernooi Australian Open werd in 1983 bij de vrouwen voor de 58e keer gehouden. De als eerste geplaatste Amerikaanse Martina Navrátilová won het toernooi voor de tweede keer door in de finale haar als negende geplaatste landgenote Kathy Jordan met 6-2 en 7-6 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bron 
 Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 1983